Ryle är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gilbert Ryle (1900–1976), brittisk filosof
 Herbert Edward Ryle (1856–1925), brittisk anglikansk biskop
 John Charles Ryle (1816–1900), brittisk anglikansk biskop
 Martin Ryle (1918–1984), brittisk radioastronom

Engelska efternamn